Smolenskaja 
 Smolenskaja  (Arbatsko-Pokrovskaja)
 Smolenskaja (Filëvskaja)

Pagine correlate 

 Smolensk
 Smolenskij